Il doppio maschile del Mutua Madrileña Madrid Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitti al secondo turno. Il torneo si è concluso con la vittoria di Daniel Nestor e Nenad Zimonjić che hanno sconfitto in finale Simon Aspelin e Wesley Moodie 6–4, 6–4.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Bob Bryan /  Mike Bryan (secondo turno)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (campioni)
  Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (ritiro a causa di una malattia di Dlouhy)
  Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles (secondo turno)

 Bruno Soares /  Kevin Ullyett (semifinale) 
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (secondo turno) 
 Maks Mirny /  Andy Ram (secondo turno) 
 Marcelo Melo /  André Sá (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Mutua Madrileña Madrid Open 2009
ATP World Tour 2009